Рахмо́нова — женская форма фамилии Рахманов.

Известные носители 
 Рахмонова, Сайли (род. 1947) — Герой Социалистического Труда.
 Рахмонова, Умида Эркиновна (род. 1990) — узбекский политический деятель.